Knock on Wood (dal), több előadó által is előadott 1966-os Eddie Floyd-dal
Knock on Wood, a Kopogd le a fán! címü film eredeti angol címe